Ву́дард (, ) — английская фамилия. Известные носители:

 Вудард, Бен — американский философ.
 Вудард, Гэрри (Чарльз Гэррард Вудард; род. 1929) — австралийский дипломат, посол Австралии в Бирме (1973—1975), Китае (1976—1980) и Малайзии (1980—1983).
  (род. 1956) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Окленд Атлетикс» (1978).
  (род. 1994) — американский баскетболист, чемпион Македонии в составе клуба «МЗТ Скопье» (2019).
 Вудард, Джейсон (род. 1973) — американский баскетболист, финалист Кубка чемпионов Азиатской баскетбольной конфедерации в составе клуба «Ляонин» (1999).
 Вудард, Джессика (род. 1995) — американская толкательница ядра, бронзовая медалистка чемпионата США по лёгкой атлетике в помещении (2022).
  (1926—2019) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Нью-Йорк Джайентс».
 Вудард, Дэвид (род. 1964) — американский писатель и дирижёр.
  (род. 1938) — американский юрист и политик, генеральный прокурор штата Колорадо (1983—1991).
 Вудард, Линетт (род. 1959) — американская баскетболистка.
  (род. 1960) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Денвер Бронкос» и «Сан-Диего Чарджерс».
  (род. 1968) — американский журналист и писатель, лауреат премии Джорджа Полка за репортаж об образовании (2011).
  (род. 1960) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Сан-Франциско Джайентс» и «Чикаго Уайт Сокс».
  (род. 1970) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Филадельфия Иглз».
  (1911—1996) — американский спортивный журналист и функционер, президент Американской футбольной лиги (1966—1970).
 Вудард, Пэтти (более известна как Джейн Дарвелл; 1879—1967) — американская актриса, обладательница премии «Оскар».
 Вудард, Роберт:
  (род. 1939) — британский военно-морской офицер, начальник базы Клайд (1988—1990).
 Вудард, Роберт (род. 1999) — американский баскетболист.
  (род. 1977) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Сиэтл Сихокс».
 Вудард, Скотт — американский дипломат, поверенный в делах США в Брунее (2020).
  (1902—1942) — американская документалистка, оператор и монтажёр, лауреат премии «Оскар» за короткометражный некомедийный фильм (1934), сестра Хораса Вударда.
  (род. 1975) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Милуоки Брюэрс».
  (1854—1915) — американский политик, член Палаты представителей (1893—1897).
  (1904—1973) — американский кинематографист, лауреат премии «Оскар» за короткометражный некомедийный фильм (1934), брат Стейси Вудард.
 Вудард, Шарлейн (род. 1953) — американская актриса и драматург.
 Вудард, Элфри (род. 1952) — американская актриса, продюсер и общественный деятель.

См. также